Coupe de Russie, compétition internationale de patinage artistique qui se déroule principalement à Moscou ou Saint-Pétersbourg.
 Coupe de Russie, compétition nationale de football qui oppose tous les clubs des trois premières divisions professionnelles de Russie.
 Coupe de Russie, compétition nationale de rugby à XV qui oppose les meilleurs clubs de Russie.